Angelica hirsutiflora är en flockblommig växtart som beskrevs av T.S.Liu, C.Y. Chao och Tsan Iang Chuang. Angelica hirsutiflora ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
hirsutiflora